Champ (kryptozoologia) – hipotetyczne zwierzę zamieszkujące jezioro Champlain
 CHAMP – satelita geodezyjny
 Champ – miasto w USA, w stanie Missouri, w hrabstwie St. Louis